

Personnalités 

 Pierre Corgne (1700-1777), théologien, chanoine de Soissons 
 Jean-Baptiste Le Corgne de Launay (1724-1804), archidiacre de Paris

Homonymie de patronyme